SC Chemnitz ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Sportvereine:

 SC Chemnitz 1892, den Schwimmclub Chemnitz
 SC Karl-Marx-Stadt, den Sportclub Karl-Marx-Stadt, der nach der Rückbenennung der Stadt als Sportclub Chemnitz weiterbestand